Buscherhof steht für verschiedene Ortsteile:

 Buscherhof (Erkelenz)
 Buscherhof (Remscheid)
 Buscherhof (Wuppertal)